Alexandra Cadanțu e Alexandra Damaschin erano le detentrici del titolo, ma Alexandra Cadanțu quest'anno non ha partecipato.

Alexandra Damaschin ha fatto coppia con Diana Marcu ma ha perso nei quarti di finale.

Il doppio del torneo di tennis Trofeul Popeci 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Diana Enache e Daniëlle Harmsen che hanno battuto in finale Elena Bogdan e Mihaela Buzărnescu 4–6, 7–6(5), [10–6].

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Mihaela Buzărnescu (finale)
 Laura-Ioana Andrei /  Mailen Auroux (semifinali)

 Diana Enache /  Daniëlle Harmsen (campionesse) 
 Ionela-Andreea Iova /  Andreea Văideanu (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Trofeul Popeci 2011